Impiö est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1929-2006), homme politique finlandais
Taina Impiö (née en 1956), fondeuse finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois